La fotografia terapeutica è una tecnica che appartiene all'arteterapia con lo scopo di affrontare alcune patologie attraverso l'utilizzo della fotografia. Con essa si indica la pratica della fotografia-come-terapia condotta autonomamente dalle persone al di fuori di un contesto clinico, per la scoperta di sé stesse o con fini espressivi. La fotografia terapeutica aiuta il soggetto ad approfondire la consapevolezza di sé, le immagini che scatta sono un modo di esprimersi, comunicare qualcosa che con le parole non riesce a fare.

Storia 
Il dottore Hugh Welch Diamond (1809-21 giugno 1886) è stato uno dei primi psichiatri e fotografi britannici che hanno dato un contributo importante alla fotografia terapeutica.

In ambito psichiatrico, la fotografia terapeutica è intesa come intervento al di fuori del setting terapeutico, con un insegnante-fotografo capace di relazionarsi con i pazienti disponibili a partecipare agli incontri, coadiuvati dall'équipe medica. La fotografia in questo caso è come una terapia, in quanto è in grado di esser agente di cambiamento personale e sociale.

Note

Bibliografia 
 Berman, L. (1993). Beyond the smile: The therapeutic use of the photograph. London: Routledge.
 Comfort, C.E. (1985). Published pictures as psychotherapeutic tools. Arts in Psychotherapy, 12:4,245-256.
 DeMarre, L. (2001). Phototherapy: Traveling beyond categories. Afterimage: The Journal of Media Arts and Cultural Criticism, 29:3 (Nov/Dec), 6.
 Entin, A.D. (1981). The use of photographs and family albums in family therapy. In: A. Gurman, (Ed.), Questions and answers in the practice of family therapy (pp. 421-425). New York, NY: Brunner/Mazel.

Fotografia
Psicoterapia